Poliziotto di quartiere – particolare agente di polizia che opera a stretto contatto con il territorio. Vedi polizia di prossimità.
Poliziotto di quartiere – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976
Poliziotto di quartiere (Min jing gu shi) – film cinese del 1995 diretto da Ning Ying